An Tây (Bình Dương)
 An Tây (Quảng Ngãi)
 An Tây (Thừa Thiên-Huế)
 An Tây (Cà Mau)